Toponímia:
 Estats Units:
 Chesterfield (Carolina del Sud)
 Chesterfield (Illinois)
 Chesterfield (Indiana)
 Chesterfield (Massachusetts)
 Chesterfield (Missouri)
 Chesterfield (Nova Hampshire)
 Chesterfield Court House, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 França: Illes Chesterfield, arxipèlag pertanyent a Nova Caledònia
 Regne Unit: Chesterfield, ciutat d'Anglaterra al comtat de Derbyshire
 Organitzacions: Chesterfield Football Club, club de futbol